Putana hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Volcán Putana, en la frontera entre Bolivia y Chile.
 La Putana (Colombia), división territorial rural en el departamento de Santander (Colombia).

Mitología
 Putana (giganta), demonia que aparece en el texto épico-mitológico Majabhárata

Además
 "Putana", prostituta en idioma italiano. Véase Prostitución.